Round Hill ist der Name folgender Orte:

in Großbritannien:
 Round Hill (North Yorkshire)
 Round Hill (Oxfordshire)
 Round Hill (Cumbria), Berg in den Pennines

in Neuseeland:
 Round Hill (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:
 Round Hill (Arkansas)
 Round Hill (Kentucky)
 Round Hill (Nevada)
 Round Hill (Frederick County, Virginia)
 Round Hill (Loudoun County, Virginia)
 Round Hill (Rappahannock County, Virginia)

in St Kitts und Nevis:
 Round Hill (Nevis)

Siehe auch:
 Round Hill (Heard), Hügel auf der Insel Heard im südlichen Indischen Ozean
 Round Hill (King George Island), Hügel auf King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Round Hill Historic District
 Roundhill